Меже́вич — фамилия. Известные носители:

 Межевич, Валентин Ефимович (род. 1947) — российский государственный деятель, член Совета Федерации от Иркутской области (2001—2013).
 Межевич, Василий Степанович (1814—1849) — русский писатель, журналист, литературный и театральный критик, поэт.
 Межевич, Дмитрий Евгеньевич (1940—2017) — советский и российский актёр, бард.
 Межевич, Николай Маратович (род.1966) — российский экономист, профессор СПбГУ и СПбГЭУ.